2. Fußball-Bundesliga 2010–11 var den 27. sæson. Turneringen blev afviklet fra 21. august 2010 til den 15. maj 2011.

Tabel

1:Fratrukket to point pga. mangelfuld oplysninger omkring licenser inden sæsonen.  
2:Arminia Bielefeld fratrukket 3 point for at modtage  €1.25M i økonomisk hjælp

Statistics

Målscorer
Kilde: kicker  (tysk)
25 mål
  Nils Petersen (Energie Cottbus)20 mål
  Benjamin Auer (Alemannia Aachen)16 mål
  Benjamin Lauth (1860 München)15 mål
  Sascha Mölders (FSV Frankfurt)  Adrián Ramos (Hertha BSC)14 mål
  Nando Rafael (FC Augsburg)13 mål
  Pierre-Michel Lasogga (Hertha BSC)  Stefan Leitl (FC Ingolstadt 04)10 mål
  Stephan Hain (FC Augsburg)  Jong Tae-Se (VfL Bochum)  Emil Jula (Energie Cottbus)  Raffael (Hertha BSC)  Zoltán Stieber (Alemannia Aachen)AssisterKilde: kicker  (tysk)
17 assister
  Zoltán Stieber (Alemannia Aachen)

12 assister
  Nikita Rukavytsya (Hertha BSC)

10 assister
  Adrián Ramos (Hertha BSC)

9 assister
  Daniel Halfar (1860 München)
  Emil Jula (Energie Cottbus)
  Stefan Leitl (FC Ingolstadt 04)
  Michael Thurk (FC Augsburg)

8 assister
  Skerdilaid Curri (Erzgebirge Aue)
  Jürgen Gjasula (FSV Frankfurt)
  Alexander Iashvili (Karlsruher SC)
  Sascha Rösler (Fortuna Düsseldorf)
  Timo Staffeldt (Karlsruher SC)

Sæsoner i 2. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2010-11